Oppel può essere:
 Albert Oppel, geologo e paleontologo tedesco
 Dorsum Oppel, nome di una catena di creste lunari intitolata ad Albert Oppel
 Nicolaus Michael Oppel, naturalista tedesco